Еле́на Мака́рова:
 Макарова, Елена Алексеевна (род. 1973) — российская теннисистка.
 Макарова, Елена Григорьевна (род. 1951) — русский прозаик, скульптор, педагог-искусствотерапевт, куратор международных выставок.
 Макарова, Елена Станиславовна (род. 1958) — российский журналист, режиссёр и телеведущая, продюсер.